Sattelalm steht für zahlreiche Almen, allein in Österreich neun, wie z. B.:

 Sattelalm (Mölltal) in Kärnten
 Sattelalm (Stubaier Alpen) in Südtirol